Wesleyan ist die englische Adjektivform von Wesley und verweist meist auf John Wesley, einen der Begründer der methodistischen Bewegung. Als Substantiv kann es sich auf eine der vielen Universitäten und Colleges beziehen, die nach John Wesley benannt wurden:

 Vereinigte Staaten
 Dakota Wesleyan University in South Dakota
 Illinois Wesleyan University in Illinois
 Indiana Wesleyan University in Indiana
 Iowa Wesleyan College in Iowa
 Kentucky Wesleyan College in Kentucky
 Nebraska Wesleyan University in Nebraska
 North Carolina Wesleyan College in North Carolina
 Ohio Wesleyan University in Ohio
 Oklahoma Wesleyan University in Oklahoma
 Roberts Wesleyan College in New York
 Southern Wesleyan University in South Carolina
 Tennessee Wesleyan College in Tennessee
 Texas Wesleyan University in Texas
 Virginia Wesleyan College in Virginia
 Wesleyan College in Georgia
 Wesleyan University in Connecticut
 West Virginia Wesleyan College in West Virginia
 Japan
 Nagasaki Wesleyan University
 Philippinen
 Wesleyan University